Грант-Парк () — деревня в северо-восточном округе Канкаки, штат Иллинойс, США. Грант-Парк был включён в 1883 году. В 2010 году в Грант-Парке проживало 1331 человек. Она является частью муниципальной статистической зоны Канкаки-. Большая часть была разрушена циклоном в 1912 году, согласно , в котором размещались фотографии.

География 
Грант-Парк расположен в координатах  (41.240656, -87.645842), в северо-восточном округе Канкаки, штат Иллинойс, США.

Согласно переписи 2010 года, Грант-Парк имеет общую площадь 8,90 км2, из которой 8,83 км2 или 99,24 % составляет суша и 0,07 км2 или 0,76 % — вода.

Демография 
По данным переписи населения США 2000 года, в деревне проживало 1358 человек, 497 домашних хозяйств и 389 семей. Популяционная плотность была 2196,2 человеками на 845,7/км²). Было 517 единиц жилья со средней плотностью 322,0 человек на км². Расовый состав населения деревни был 97,57 % белых, 0,07 % афроамериканцев, 0,07 % коренных американцев, 0,22 % азиатов, 0,81 % других рас и 1,25 % метисов от двух или более рас. Испанцев или латиноамериканцев любой расы было 2,72 % населения.

Существовали 497 , из которых 39,8 % имели детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними, 63,8 % были женатыми парами, 11,3 % семей женщины проживали без мужей, а 21,7 % не имели семьи. 17,1 % всех домохозяйств состояли из людей, которых 8,0 % был кто-то живущий один, кто был 65 лет и старше. Средний размер домохозяйства — 2,73 человека, а семьи — 3,09 человека.

В деревне население составляло 28,4 % в возрасте до 18 лет, 7,0 % в возрасте от 18 до 24 лет, 31,4 % в возрасте от 25 до 44 лет, 21,6 % в возрасте от 45 до 64 лет и 11,6 % в возрасте 65 лет и старше. Средний возраст составлял 36 лет. На каждые 100 женщин приходилось 94,6 мужчин. На каждые 100 женщин возрастом 18 лет и старше насчитывалось 91,2 мужчин.

Средний доход на семью в деревне составлял 52 153 $, а средний доход на семью — 55 250 $. Средний доход мужчин составлял 45 694 $ против 22 750 $ у женщин. Доход на душу населения в деревне составлял 22 403 $. Около 3,5 % семей или 4,4 % населения были ниже черты бедности, в том числе 5,0 % из них моложе 18 лет и 9,2 % тех, кто в возрасте 65 лет и старше.

Образование 
В Грант-Парке располагаются дошкольные учреждения, начальная школа, средняя школа и высшая школа. Талисманом для начальной, средней и старшей школы являются драконы, цвета — зелёный и золотой.

Средняя школа следовала расписанию, согласно которому ученики посещали четыре урока по 87 минут в день, но теперь возвращаются к 8 часам в день и обедам.

По состоянию на 2014 год руководителем округа является доктор Джон Палан (), Мэтью Максвелл () — директор средней и средней школы, а Трейси Планета () — директор начальной школы.

Известные люди 

  (1914—1993) — американский военный лётчик-ас.

См. также 
 Список городов Иллинойса по численности населения

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Иллинойса
Населённые пункты, основанные в 1883 году